Tualatin ist der Name

 Einer Stadt in Oregon/USA, siehe Tualatin (Oregon)
 Eines Volkes der amerikanischen Ureinwohner, siehe Atfalati
 Eines Flusses in Oregon/USA, siehe Tualatin River
 Eines Gebirges in Oregon/USA, siehe Tualatin Mountains 
 Eines Mikroprozessors, siehe Intel Pentium III